Spaans rugbyteam (mannen) Rugby union mannenploeg in de vijftienmansvariant
 Spaans rugbyteam (vrouwen) Rugby union vrouwen mannenploeg in de zevenmansvariant
 Spaans rugby sevensteam (mannen) Rugby Seven mannenploeg in de zevenmansvariant
 Spaans rugby sevensteam (vrouwen) Rugby Seven vrouwenploeg in de zevenmansvariant